Hannah Montana pode ser:

Série
Hannah Montana - Série do Disney Channel com a estrela Miley Cyrus.

Filmes
Hannah Montana: The Movie - filme baseado na série Hannah Montana.
Hannah Montana & Miley Cyrus O Show: O Melhor dos Dois Mundos - filme show capturado em 3D.

Música
 Hannah Montana - trilha sonora da primeira temporada.
Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus - trilha sonora da segunda temporada.
Hannah Montana 2: Non-Stop Dance Party - músicas da segunda temporada remixadas.
Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert - show gravado ao vivo.
Disney's Karaoke Series: Hannah Montana 2 - karaokê com as músicas da segunda temporada.
Hannah Montana: The Movie - trilha sonora do filme.
Hannah Montana 3 - trilha sonora da terceira temporada.
"Hannah Montana Forever" - trilha sonora da quarta e última temporada.

Outros
Miley Cyrus - estrela da série Hannah Montana
Billy Ray Cyrus - pai da estrela da série Hannah Montana.
Breakout - álbum solo da atriz da série do Disney Channel Hannah Montana.
Hannah Montana: O Filme (DVD) - DVD do filme baseado na série Hannah Montana.

Desambiguação